Хоптянка () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 156 человек. Почтовый индекс — 47860. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47860, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Поділля, вул. Зарічна, 1

Ссылки 
 Хоптянка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района